Ivanhoe steht für:

 Ivanhoe, einen Roman von Walter Scott aus dem Jahre 1820

Verfilmungen des Romans:
 Ivanhoe (1913, Vereinigte Staaten) (1913)
 Ivanhoe (1913, Großbritannien) (1913)
 Ivanhoe – Der schwarze Ritter (1952) mit Robert Taylor und Elizabeth Taylor
 Die Rache des Ivanhoe, Italien, 1964
 Ivanhoe (1982) mit James Mason und Sam Neill
 Die Ballade vom tapferen Ritter Ivanhoe, Sowjetunion, 1982
 Ivanhoe, der junge Ritter, 1995 mit Stacy Keach
 Ivanhoe (Fernsehserie), Großbritannien, 1956
 Ivanhoe (Miniserie), Großbritannien-USA, 1997
  
Opern auf Grundlage des Ivanhoe-Stoffes aus dem Roman:
 Ivanhoé (Rossini), Pasticcio von Antonio Pacini mit Musik von Gioachino Rossini
 Der Templer und die Jüdin von Heinrich Marschner (1829)
 Ivanhoe (Pacini) von Giovanni Pacini (1832)
 Il templario von Otto Nicolai (1840)
 Ivanhoe (Saxi) von Tommaso Saxi (1863)
 Ivanhoe (Ciardi) von Attilio Ciardi (1888)
 Ivanhoe (Sullivan) von Arthur Sullivan (1891)

Sonstiges:
 Ivanhoe (Comic), eine Comicserie
 Ivanhoe (Zeichentrickserie), Frankreich-Deutschland 1998 

Ivanhoe ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Ivanhoe (Victoria) in Victoria, Melbourne, VIC
 Ivanhoe (New South Wales) in New South Wales, Far West, NSW
 Ivanhoe (Queensland) in Queensland, Darling Downs, QLD
 Ivanhoe (Western Australia) in Western Australia, Kimberley, WA

in den Vereinigten Staaten:
 Ivanhoe (Alabama)
 Ivanhoe (Georgia)
 Ivanhoe (Illinois)
 Ivanhoe (Indiana)
 Ivanhoe (Kalifornien)
 Ivanhoe (Louisiana)
 Ivanhoe (Michigan)
 Ivanhoe (Minnesota)
 Ivanhoe (New York)
 Ivanhoe (North Carolina)
 Ivanhoe (Texas)
 Ivanhoe (Virginia)
 Ivanhoe Estates (Florida)

Ivanhoe ist der Name folgender Gewässer:

in Kanada:
 Ivanhoe Lake (Dubawnt River), in den Nordwest-Territorien 
 Ivanhoe Lake (Ivanhoe River), im Sudbury District, Ontario
 Ivanhoe River

in den Vereinigten Staaten:
 Ivanhoe Lake (Ivanhoe Creek), Stausee im Einzugsgebiet des Fryingpan River, Colorad

Ivanhoe bezeichnet:
Schiffe:
 HMS Ivanhoe (D16), ein Schiff der Royal Navy
 Prince Ivanhoe, Fahrgastschiff
Weiteres:
 Ivanhoe (Band), eine deutsche Band
 Ivanhoe Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 IvanHoe, ein Schachprogramm

Siehe auch:
 Burnin Red Ivanhoe, eine dänische Band